

Cinema 
 Under the Greenwood Tree – film del 1918 diretto da Émile Chautard
 Under the Greenwood Tree – film del 1929 diretto da Harry Lachman

Letteratura 
 Sotto gli alberi (Under the Greenwood Tree) – romanzo di Thomas Hardy del 1872

Televisione 
 Under the Greenwood Tree – film del 2005 diretto da Nicholas Laughland